FRC steht für:
 Federación de Radioaficionados de Cuba, kubanischer Amateurfunkverband
 Federal Radio Commission, Vorgängerbehörde der Federal Communications Commission
 Fédération romande des consommateurs
 Financial Reporting Council, halbstaatliche Standardisierungsbehörde für Corporate Governance im Vereinigten Königreich und Irland
 Frame Rate Control
 Franca Airport (IATA-Code), Flughafen von Franca (São Paulo), Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Icare Franche Compte (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Funktionelle Residualkapazität
 First Reserve Corporation, ein US-amerikanisches Private Equity Unternehmen

frc steht für:
 Cajun (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung